Horn- och kiselsvampar (Demospongiae) är den största klassen  svampdjur där ungefär 90% av de nu levande svampdjuren ingår. Alla sötvattenlevande svampdjur ingår i klassen. Skelettet består av proteinet sponging eller kisel eller en kombination utom för några arter där skelett saknas helt. Hornsvampar och badsvampar, även kallade tvättsvampar, finns inom klassen. De äldsta fossilerna av horn- och kiselsvampar är kända från kambrium.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar

Svampdjur